399-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 399-й орадн РГК.

История 

Сформирован на базе разведывательного артиллерийского дивизиона 524-го  тпап  Московской зоны обороны 11 марта 1942 года .
В действующей армии с 11.03.1942 по 7.03.1943.
В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии соединений  48-й армии Брянского фронта, 38-й армии, 6-й армии,  18-го стрелкового корпуса  и  69-й армии,  Воронежского фронта .
Приказом НКО СССР № 118 от 7.03.43г. преобразован в 12-й отдельный гвардейский разведывательный артиллерийский дивизион .

Состав 

Штаб
Хозяйственная часть
батарея оптической разведки  (БОР)
батарея звуковой разведки (БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
артиллерийский метеорологический взвод (АМВ)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона  

Командир дивизиона
капитан Уманский Павел Владимирович 
майор Колчин Александр Александрович
гв. майор, гв. подполковник Гвоздарный  Дмитрий Ефимович

Начальник штаба дивизиона
капитан Колчин Александр Александрович 
капитан Крутов Петр Андреевич 
капитан Баринов Виктор Иванович

Военный комиссар дивизиона
политрук Колов Анатолий Иванович

Помощник начальника штаба дивизиона
 ст. лейтенант Крутов Петр Андреевич 
 
Помощник командира дивизиона по снабжению
 капитан Лапенко Фёдор Федотович

Командиры подразделений дивизиона  

Командир  БЗР 
 лейтенант Маслов Александр Алексеевич

Командир БТР
 капитан Баринов Виктор Иванович

Командир ВЗОР
 ст. лейтенант Козел Степан Иванович

Командир ФГВ
 ст. лейтенант Апальков Николай Ермилович

Примечания

Литература

Ссылки 
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/271027-sbornik-prikazov-narodnogo-komissara-oborony-sssr-1941-1944-o-preobrazovaniyah-chastey-i-soedineniy-krasnoy-armii-v-gvardeyskie#mode/inspect/page/115/zoom/4

Воинские части и формирования, созданные в 1942 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны